Charcot ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Charcot-Bucht im Grahamland, Antarktika
 Charcot Cove, Bucht im Viktorialand, Antarktika
 Charcot Fan, unterseeischer Rücken vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Charcot-Insel vor der Westküste der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Kap Charcot an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Port Charcot, Bucht der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Charcot-Fuß, Erkrankung des Fußes
 Charcot-Wilbrand-Syndrom, Unfähigkeit zu träumen
 Commandant-Charcot-Gletscher, Gletscher im Adélieland, Antarktika